Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Porsche Tennis Grand Prix 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl nejlepsší světový pár Sara Erraniová a Roberta Vinciová, jehož členky se rozhodly nestartovat.

Vítězem čtyřhry se stal třetí nasazený americko-český pár Bethanie Matteková-Sandsová a Lucie Šafářová, který ve finále zdolal francouzsko-slovinské turnajové dvojky Caroline Garciaovou s Katarinou Srebotnikovou výsledkem 6–4 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a po Australian Open 2015 vybojovaly druhou společnou trofej.

Nasazení párů 
  Martina Hingisová /  Sania Mirzaová (1. kolo)
  Caroline Garciaová /  Katarina Srebotniková (finále)
  'Bethanie Matteková-Sandsová /  Lucie Šafářová (vítězky)
  Klaudia Jansová-Ignaciková /  Andreja Klepačová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Porsche Tennis Grand Prix
Tenis v Německu v roce 2015
WTA Tour 2015